Física:
 Ona, propagació d'una pertorbació d'alguna propietat d'un medi, p ex: densitat, pressió, camp elèctric o camp magnètic
 Ona mecànica, propagació d'una pertorbació a través d'un medi material elàstic sense que es produeixi transport de matèria, només hi ha un transport d'energia i quantitat de moviment
 Ona sonora, canvi continu de la pressió que es transmet i viatja a través d'un medi material
 Ona sísmica, propagació de pertorbacions temporals del camp d'esforç que genera petits moviments en un medi
 Ona marina, moviment oscil·latori, en sentit ascendent i descendent, de la superfície del mar o d'una altra massa gran d'aigua
 Ona de xoc, ona de pressió forta que produïx diferències de pressió extremes a través d'un fluid
 Ona gravitatòria, ondulacions de l'espaitemps produïdes per l'oscil·lació d'una massa
 Ona electromagnètica, ona que es propaga en l'espai amb un component elèctric i un component magnètic 
 Ona transversal, moviment de les partícules o la variació del camp electromagnètic és perpendicular a la direcció de propagació de les ones
 Ona d'Alfvén, oscil·lacions magnetohidrodinàmiques que es manifesten com oscil·lacions en la corona solar
 Ona quadrada, ona de corrent altern que alterna el seu valor entre dos valors extrems sense passar pels valors intermedis
 Ona tropical o ona de l'est a l'oceà Atlàntic, àrea allargada de pressions relativament baixes orientada de nord a sud, movent-se d'est a oest a través dels tròpics
 Telecomunicació: 
 Ona portadora, senyal, generalment sinusoidal, que s'utilitza per transmetre informació mitjançant algun tipus de modulació
 Ona curta, banda de radiofreqüències compreses entre els 2300 i els 29900 kHz
 Ona llarga o baixa freqüència, tecnologia de radiodifusió que opera usant freqüències d'emissió entre 30 kHz a 300 kHz
 Matemàtiques: 
 Ona sinusoidal, funció d'ús freqüent en matemàtiques, física, processament de senyals, enginyeria electrònica entre altres camps
 Ona periòdica, ona que presenta periodicitat respecte al temps, és a dir, aquella ona que té un cicle repetitiu
 Ona triangular, tipus de senyal periòdic que presenta unes velocitats de pujada i baixada constants
 Ona estacionària, ona produïda per la suma d'una ona i la seua ona reflectida sobre un mateix eix
 Ona longitudinal
 Empreses:
 Llibreria Ona, llibreria fundada a Barcelona el 1962
 Ona Mallorca, emissora de ràdio mallorquina del Consell de Mallorca nascuda el maig del 2006
 Ona FM, emissora de ràdio en català
 Altres: 
 ONA (Original Net Animation)
 Nova Ona Txecoslovaca, moviment cinematogràfic txecoslovac
 Ona (Virgínia de l'Oest), una població a l'estat estatunidenc de Virgínia de l'Oest